Acronimul LFP se poate referi la:

 Liga de Fútbol Profesional, cunoscută și ca La Liga, o asociație profesionistă de fotbal din Spania.
 Ligue de Football Professionnel, o asociație profesionistă de fotbal din Franța.